Boliscus är ett släkte av spindlar. Boliscus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Boliscus